Руга или Ругозерка, в верховьях Кивиоя — река в России, протекает в Республике Карелия. Длина реки — 21 км.

Физико-географическая характеристика 
Река берёт начало из озера Нагрызлампи.

Протекает через Ругозеро. Также к бассейну Руги относятся озёра Ванчозеро и Уаманчи.

Устье реки находится в 141 км по правому берегу реки Онды.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нижний Выг от Выгозерского гидроузла и до устья. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312102000006307.

Примечания

Фотографии 

Бассейн Онды
Реки Муезерского района